Абдулла Кутб-шах — сьомий султан Голконди
 Абуль Хасан Кутб-шах — останній султан Голконди
 Мухаммад Кутб-шах — шостий султан Голконди

Див. також 
 Кулі Кутб-шах